front wschodni w trakcie I wojny światowej
 front wschodni w trakcie II wojny światowej
 Front Wschodni – nazwa koalicji zbrojnej w Sudanie

Zobacz też 
 front zachodni